Зоопарк Хагенбека () — зоопарк, расположенный в немецком городе Гамбурге. Он был открыт 7 мая 1907 года и стал первым в мире зоопарком, в котором для животных были воссозданы природные условия их обитания — деревья, водоёмы, скалы.

Основатель зоопарка Карл Хагенбек был учёным, коммерсантом и дрессировщиком. У него был свой цирк и он занимался торговлей дикими животными. В настоящее время зоопарк находится в частной собственности и принадлежит семье Хагенбек.

Площадь зоопарка составляет 25 га. Он представляет собой сеть из троп и дорожек протяженностью около 7 км, прогуливаясь по которым можно увидеть 210 видов животных.

Центральный вход со скульптурной группой выполнен немецким анималистом Йозефом Палленбергом. У главного входа в зоопарк расположен тропический аквариум с 290 видами животных и пресмыкающихся.

Многих животных в зоопарке разрешено кормить посетителям — для этого у входа можно приобрести специальные корма. Некоторые животные, например слоны, дрессированные.

В центре зоопарка расположены вольеры с львами и тиграми, а перед ними — стадо зебр.

Зоопарк упоминается в книге «Приключения Капитана Врунгеля» А. С. Некрасова под названием «Зоопарк Гаденбека».

Галерея

Примечания 

Зоопарки Германии
Здания и сооружения Гамбурга